Laer steht für:

Orte in Deutschland:
 Laer, Gemeinde im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Bad Laer, Gemeinde im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Laer (Bochum), Ortsteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Laer (Melle), Ortsteil von Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Laer (Meschede), Stadtteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Laer (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht
 Haus Laer, Wasserburg im Südosten von Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Laer in Laer, Stadt Meschede

Laer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Laer van Deventer († 1502), niederländischer Geistlicher, Probst in Bordesholm
 Arnold von Laer (1865–1924), deutscher Verwaltungsjurist
 Carl von Laer (1873–1946), deutscher Rittergutsbesitzer und Landrat
 Dorothee von Laer (* 1958), deutsche Virologin
 Friedrich von Laer (1868–1951), deutscher Landrat
 Herman van Laer (1920–2005), niederländischer Sportfunktionär
 Hermann von Laer (* 1945), deutscher Ökonom
 Johan van Laer (1590–1647), niederländischer Festungsbaumeister
 Lutz von Laer, Schweizer Arzt und Hochschullehrer
 Paul von Laer (1863–1936), deutscher Landrat und Präsident des Landesfinanzamtes Kassel
 Pieter van Laer († 1642), holländischen Maler
 Wannes Van Laer (* 1985), belgischer Segler 

Siehe auch:
 Laar
 Lahr (Begriffsklärung)
 Lear